Жена священника (фильм, 1971)
 Жена священника (фильм, 1996)